Баласогло  греческая фамилия:

 Баласогло, Александр Пантелеймонович (1813—1893) — русский поэт и общественный деятель, петрашевец.
 Баласогло, Пантелеймон Иванович (1787 — после 1862) — русский генерал-лейтенант.